Павел Дурново́:
 Дурново, Павел Дмитриевич (1804—1864) — гофмейстер, тайный советник из рода Дурново. 
 Дурново, Павел Петрович (1874—1909) — капитан 2-го ранга, во время Цусимского сражения командовал эскадренным миноносцем «Бравый»